Адольф Алунан (в российской историографии известен как Алунан Адольф Петрович; ; в устаревшей латышской орфографии Adolf Allunan; ,  — , ) — актёр, режиссёр и драматург. Алунана называют «Отцом латышского театра». Был актером в немецких театрах Тарту, Реваля, Нарвы и Петербурга.  В 1870 году Алунанс приглашен управляющим театра Рижского Латышского общества. До 1885 года руководил Рижским латышским театром. С 1885 по 1904 год руководил передвижной труппой в Елгаве. В 1894 году создал театр Алунана, для него написал комедии: «Радость и горе» (1871), «Бондарь и его жена» (1872), «Ицик Мозес» (1874), сатирическую пьесу «Джон Нейланд» (1881) и др.

В 1924 году были опубликованы воспоминания Алунана. В 1968 году в Елгаве был открыт Мемориальный музей Адольфа Алунана.

Пьесы 
 «Pašu audzināts» («Доморощенный», 1869)
 «Priekos un bēdās» («Радость и горе», 1871)
 «Mucenieks un muceniece» («Бондарь и его жена», 1872)
 «Icigs Mozes» («Ицик Мозес», 1874)
 «Džons Neilands» («Джон Нейланд», 1881)
 «Kas tie tādi, kas dziedāja» («Кто без солнца песню пел», 1888)
 «Lielpils pagasta vecākie» («Старейшины Лиелпилской волости», 1888)
 «Seši mazi bundzenieki» («Шесть маленьких барабанщиков», 1889)
 «Visi mani radi raud» («Плачет вся моя родня», 1891)
 «Pārticībā un nabadzībā» («В зажиточности и в нищете», 1893)
 «Mūsu senči» («Наши предки», 1905)

Другие работы 
 «Zobgala kalendārs» (1892—1912)
 «Ievērojami latvieši» («Известные латыши», 1-2, 1887—1890)
 «Jura Alunāna dzīve» («Жизнь Юриса Алунанса», 1910)
 «Atmiņas par latviešu teātra izcelšanos» («Воспоминания о зарождении латышского театра», 1924)

Ссылки

Примечания 

Драматурги Латвии
Драматурги Российской империи
Персоналии по алфавиту
Писатели Российской империи
Театральные режиссёры Российской империи